2 miejscowości w Polsce:
 Letniki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Letniki – wieś w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Stare Pole
miejscowości na Białorusi

 Letniki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.